Friedrich Chrysander (1826-1901) – musicologo ed editore musicale tedesco
 Wilhelm Christian Justus Chrysander (1718-1788) – teologo luterano tedesco